De Acochlidiacea zijn een clade van slakken (Gastropoda).

Taxonomie 
Jörger et al. (2010) hebben de hoofdgroepen binnen de Heterobranchia opnieuw ingedeeld. Ze creëerden de nieuwe clades Euopisthobranchia en Panpulmonata.

Onderstaande cladogram toont de relatie binnen de Heterobranchia zoals voorgesteld door  (2010):

In detail is de taxonomische indeling van de clade als volgt:
 Clade Hedylopsacea
 Familie Acochlidiidae
 Geslacht Acochlidium
 Geslacht Palliohedyle
 Geslacht Strubellia
 Familie Pseudunelidae
 Geslacht Pseudunela
 Familie Hedylopsidae
 Geslacht Hedylopsis
 Familie Tantulidae
 Geslacht Tantulum elegans
 Clade Microhedylacea
 Familie Asperspinidae
 Geslacht Asperspina
 Familie Microhedylidae s.l.
 Geslacht Pontohedyle
 Geslacht Parhedyle
 Geslacht Microhedyle
 Geslacht Ganitus
 Geslacht Paraganitus

Een oudere taxonomische indeling van de clade was als volgt:
 Superfamilie Acochlidioidea
 Familie Acochlidiidae
 Superfamilie Hedylopsoidea
 Familie Hedylopsidae
 Familie Ganitidae
 Familie Livorniellidae
 Familie Minicheviellidae
 Familie Parhedylidae
 Familie Tantulidae
 Superfamilie Palliohedyloidea
 Familie Palliohedylidae
 Superfamilie Strubellioidea
 Familie Strubelliidae
 Familie Pseudunelidae

Taxonomie volgens WoRMS

Superfamilies 
 Acochlidioidea Küthe, 1935
 Parhedyloidea Thiele, 1931

Panpulmonata